Fabiana – forma femminile del nome proprio di persona Fabiano
Fabiana – conduttrice radiofonica e pubblicista italiana
Fabiana – personaggio della serie televisiva Boris
Fabiana – genere di piante della famiglia delle Solanaceae pianta sempreverde con fiori bianchi. La Fabiana imbricata è un arbusto longevo sempreverde che cresce fino a 2,5 m di altezza e larghezza. Ha foglie aghiformi. I fiori sono piccoli e tubolari di colore bianco. È presente una varietà violacea con fiori lilla chiaro.

Pagine correlate
Fabiano (disambigua)
Fabian (disambigua)